Cet article liste les meilleurs buteurs du championnat de Suisse de football depuis la première saison, en 1897-1898.

Classement par saison 
Ce tableau retrace les meilleurs buteurs du championnat par saison depuis la première saison, en 1897-1898.

Sans données de 1898 à 1933, le record de buts sur une saison est détenu par le Suisse Léopold Kielholz avec 40 buts inscrits avec Servette, lors de la saison 1933-1934.

Palmarès

Par joueur 
Ce tableau de mentionne que les joueurs avec deux titres ou plus depuis la saison 1933-1934.

Par club

Par pays

Notes et références

Voir aussi 
 Meilleurs buteurs du championnat d'Allemagne
 Meilleurs buteurs du championnat d'Angleterre
 Meilleurs buteurs du championnat d'Espagne
 Meilleurs buteurs du championnat de France
 Meilleurs buteurs du championnat d'Italie
 Meilleurs buteurs du championnat du Portugal

 Soulier d'or européen
 Meilleurs buteurs de la Ligue des champions de l'UEFA

Championnat de Suisse de football